

Astronomia
 3270 Dudley – asteroide areosecante

Geografia
 Regno Unito
 Dudley – città delle West Midlands
 Dudley – distretto delle West Midlands
 Stati Uniti d'America
 Dudley – città non incorporata della Contea di Wayne, Carolina del Nord
 Dudley – città della contea di Laurens, Georgia
 Dudley – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Dudley – città della contea di Stoddard, Missouri
 Dudley – borough della contea di Huntingdon, Pennsylvania

Onomastica
 Dudley – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Anne Dudley – musicista britannica
 Anne Dudley – nome da nubile della poetessa statunitense Anne Bradstreet
 Anne Dallas Dudley – attivista statunitense
 Bill Dudley – giocatore di football americano statunitense
 Chris Dudley – cestista statunitense
 Erwin Dudley – cestista statunitense
 Homer Dudley – ingegnere statunitense
 Jared Dudley – cestista statunitense
 John Dudley, I duca di Northumberland – nobile britannico
 Guilford Dudley – nobile britannico
 Olivia Taylor Dudley – attrice statunitense
 Robert Dudley, I conte di Leicester – nobile britannico
Robert Dudley, conte di Warwick – navigatore e cartografo inglese attivo nel Granducato di Toscana

Televisione
 Dudley – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1993

Videogiochi
 Dudley – personaggio tratto dalla serie videoludica Street Fighter